File je ime za:
 zelo kvalitetno goveje meso - File (meso)
 mrežasta čipka s kvadratastimi luknjicami: kvačkani file
 File (otok) je potopljen otok v bližini Asuana, Egipt